Papanikolaou ou Papanicolaou () est un nom de famille d'origine grecque, composé du préfixe Papas (, « prêtre ») et du prénom Nikolaos (, « Nicolas »).

Ce nom est principalement associé à Georgios Papanicolaou (1883-1962), médecin grec et inventeur du frottis de dépistage nommé « test Pap » ou test de Papanicolaou.

Personnes 
  née Mavrogeni (morte en 1982), assistante de laboratoire et femme de Georgios Papanicolaou
  (né en 1969), Greek swimmer
 Christos Papanikolaou (né en 1941), athlète grec spécialiste du saut à la perche
  (né en 1985), Greek basketball player
 Dimitrios Papanikolaou (né en 1977), joueur grec de basket-ball
 , avocat et homme politique grec
  (mort en 1974), écrivain grec
  (né Georgios Papanikolaou en 1976), évêque grec orthodoxe de Néa Ionia et Philadelphia
 George Papanicolaou (mathématicien) (né en 1943), mathématicien grec et américain
 Georgios Papanicolaou (1883-1962), médecin grec, inventeur du test de frottis de dépistage du cancer du col utérin
  (né en 1998), footballeur grec
  (né en 1977), homme politique grec, député européen en 2009-2014
  (1883-1963), syndicaliste grec et député communiste
  (1949-2010), homme d'affaires grec, propriétaire du yacht Christina O
  (née en 1980), gymnaste grecque
 Kostas Papanikolaou (né en 1990), joueur grec de basket-ball exerçant en NBA
  (né en 1947), professeur d'histoire de l'art à l'université Aristote de Thessalonique
  (1900-1943), poète grec
  (né en 1985), joueur grec de basket-ball
  (né en 1911), athlète olympique grec
 , homme politique grec et père de Georgios Papanicolaou
  (1884-1960)}, architecte grec
  (1936-2018),  homme politique grec
  (né en 1968), peintre grec

Autres 
Plusieurs inventions portent le nom du médecin grec Georgios Papanicolaou :
 Coloration de Papanicolaou
 Test de Papanicolaou, test Pap ou frottis de dépistage, méthode de prévention et dépistage du cancer du col utérin

Patronyme grec